Gongxianosaurus (lézard de Giongxian) est un genre éteint de dinosaures placé à la transition entre les sauropodomorphes et les sauropodes. Il est ainsi classé selon les auteurs, soit comme un sauropodomorphe anchisaurien évolué, soit comme un sauropode très basal. 

Il a vécu au Jurassique inférieur (Toarcien) dans l'est de la Chine, où il a été découvert en 1998 dans le district de Shibei. 

Une seule espèce est rattachée au genre, Gongxianosaurus shibeiensis, décrite par He et ses collègues en 1998, puis  par Yaonan et Wang Changsheng en 2000.

Découverte 
Il fut découvert en 1998 par He, Wang, Liu, Zhou, Liu, Cai et Dai.

Localisation et restes 
Les restes de trois Giongxianosaurus ont été découverts, dont un juvénile. Seule la partie post-crânienne de l'animal a été retrouvée. L'animal n'est connu que dans la province chinoise du Sichuan.

Taille 
L'animal mesurait  de long, avec de longues pattes avant représentant environ 70 à 75 % de la longueur des pattes arrière, ce qui indique une posture essentiellement quadrupède.

Alimentation 
L'espèce était un herbivore comme tous les autres sauropodes connus.
Il se nourrissait principalement de plantes au ras du sol.

Classification 
Le cladogramme de Blair McPhee et de ses collègues, établi en 2014, place Gongxianosaurus dans le clade des Anchisauria en groupe frère avec les sauropodes :

Le cladogramme réalisé trois ans auparavant par Cecilia Apaldetti et ses collègues (2011) le considère comme un sauropode basal :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures

Notes et références

Références 

Dinosaure d'Asie
Sauropodomorpha
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 1998